Пол Энтони Сорвино (; ) — американский актёр. Отец актрисы Миры Сорвино и актёра Майкла Сорвино. Наиболее известен по ролям Поли Сисеро в фильме «Славные парни» и сержанта Фила Серетта в телевизионном сериале «Закон и порядок».

Биография 
Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Нью-Йорке, в сицилийской семье, мать — учительница музыки, отец — прораб.

В 1956 году окончил среднюю школу Лафайетт-Хай-скул, где учился в одном классе с известным американским художником в стиле поп-арт Питером Максом. Позже поступил в Американскую музыкальную и драматическую академию и окончил её с отличием.

Успех пришёл к актёру довольно поздно, в 1990 году, когда вышел фильм Мартина Скорсезе «Славные парни», где он сыграл гангстера Пола Сисеро.

После этого последовали роли в фильмах «Никсон», «Ромео + Джульетта», «Рипо! Генетическая опера».

За сорокалетнюю кинокарьеру (с 1970 по 2010 год) Пол снялся более чем в 120 фильмах.

Скончался 25 июля 2022 года.

Фильмография

Награды и номинации 
 1996 — номинация на премию «Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав».
 2001 — премия «Award of Excellence» на фестивале «Bearfest — Big Bear Lake International Film Festival».
 2001 — премия «Lifetime Achievement Award» на фестивале «Ft. Lauderdale International Film Festival».
 2003 — премия «Los Angeles Italian Film Awards» «Outstanding Achievement Award».
 2007 — премия «Wild Rose Independent Film Festival» «Лучший актёр» за фильм «Привет с побережья».

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Лафайет (Нью-Йорк)
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Киноактёры США